Albrecht VII. Meklenburský (zvaný Sličný; 25. července 1486 – 5. ledna 1547) byl meklenburský vévoda v Güstrow. Uplatňoval také nároky na skandinávské trůny na základě královské linie Meklenburských.

Život 
Albrecht se narodil jako nejmladší syn Magnuse II. Meklenburského a jeho manželky Žofie Pomořanské.

V průběhu tzv. Hraběcího sporu zapojilo Svobodné a hanzovní město Lübeck vévodu Albrechta spojenectví s různými stranami a nabídlo mu dánskou korunu. Králi Kristiánovi III. se však podařilo si království udržet: hrabě Kryštof Oldenburský a vévoda Albrecht byli v letech 1535–1536 obleženi u Kodaně dokud nekapitulovali.

Vévoda Albrecht zemřel 5. ledna 1547 ve věku 60 let a vévodou z Meklenburska-Güstrow se stal jeho nejstarší žijící syn Jan Albrecht.

Manželství a potomci 
17. ledna 1524 se sedmatřicetiletý Albrecht oženil s o dvacet let mladší Annou, nejstarší dcerou braniborského kurfiřta Jáchyma I. Nestora. Manželé spolu měli deset dětí:

 Magnus (*/† 19. listopadu 1524)
 Jan Albrecht I. Meklenburský (23. prosince 1525 – 12. února 1576), vévoda meklenbursko-güstrowský a meklenbursko-zvěřínský, ⚭ 1555 Anna Sofie Pruská (11. června 1527 – 6. února 1591)
 Oldřich III. Meklenburský (21. dubna 1527 – 14. března 1603), vévoda z Meklenburku,
 ⚭ 1556 Alžběta Dánská (14. října 1524 – 15. října 1586)
 ⚭ 1588 Anna Pomořanská (18. září 1554 – 10. září 1626)
 Jiří (22. února 1529 – 20. července 1552), svobodný a bezdětný
 Anna Meklenburská (14. října 1533 – 4. července 1602), ⚭ 1566 Gotthard Kettler (2. února 1517 – 17. května 1587), vévoda kuronský a zemgalský
 Ludvík (*/† 1535)
 Jan (*/† 1536)
 Kryštof Meklenburský (30. července 1537 – 4. března 1592),
 ⚭ 1573 Dorotea Dánská (1528–1575)
 ⚭ 1581 Alžběta Švédská (1549–1597)
 Žofie (*/† 1538)
 Karel I. Meklenburský (28. září 1540 – 22. července 1610), svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. července
Narození v roce 1486
Úmrtí 5. ledna
Úmrtí v roce 1547
Dynastie Meklenburských
Meklenburští vévodové